La saison 1960-1961 du Championnat de Turquie de football est la  de la première division turque, la Milli Lig. Les 20 meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où chaque équipe rencontre ses adversaires deux fois, à domicile et à l'extérieur.

C'est le Fenerbahçe SK qui termine en tête du championnat cette année et devient champion de Turquie. C'est le  de champion de son histoire.

Les 20 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrage de promotion-relégation 
À la fin de la saison, les 3 derniers de première division affrontent les 3 premiers de deuxième division au sein d'une poule où chaque équipe rencontre une seule fois chacun de ses adversaires. Les 3 premières équipes au classement final participeront à la Milli Lig la saison prochaine, tandis que les 3 autres joueront en deuxième division.

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Turquie de football

Liens externes 
  Championnat de Turquie de football sur RSSSF.

Championnat de Turquie de football
Sport en Turquie en 1960
1961 en Turquie
Turquie
Turquie